Die Ginny of Central Pennsylvania 1984 waren ein Tennisturnier der Damen in Hershey, Pennsylvania. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 9. bis 15. Januar 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Hershey (Pennsylvania)